Absolutely Live (The Doors), een album van The Doors
Absolutely Live (Rod Stewart), een album van Rod Stewart
Absolutely Live (Toto), een album van Toto.